Movimiento Democrático Popular puede referirse a:

 Movimiento Democrático Popular (Chile)
 Movimiento Democrático Popular (Dominica)
Movimiento Democrático Popular (Granada)
 Movimiento Democrático Popular (Paraguay)